Fabien Fortassin (1984), joueur de rugby à XV français ;
 François Fortassin (1939-2017), homme politique français.